Скот може да се отнася за:

 Хора с фамилно име Скот:
 Бон Скот (1946-1980), австралийски музикант
 Дейвид Скот (р. 1932), американски астронавт, стъпил на Луната
 Лари Скот (1938-2014), американски културист
 Майкъл Скот (р. 1959), ирландски писател
 Маккензи Скот (р. 1970), американска милиардерка
 Мартин Скот (р. 1956), британски писател
 Ридли Скот (р. 1937), британски продуцент и режисьор
 Робърт Скот (1868-1912), английски морски офицер и изследовател
 Тони Скот (р. 1944), британски режисьор
 Уолтър Скот (1771-1832), шотландски писател

 Хора с лично или средно име Скот
 Франсис Скот Фицджералд (1896 - 1940), американски писател
 Скот Шарп (р. 1968), американски автомобилен пилот

 Окръзи в САЩ:
 Скот (окръг, Айова)
 Скот (окръг, Арканзас)
 Скот (окръг, Вирджиния)
 Скот (окръг, Илинойс)
 Скот (окръг, Индиана)
 Скот (окръг, Канзас)
 Скот (окръг, Кентъки)
 Скот (окръг, Минесота)
 Скот (окръг, Мисисипи)
 Скот (окръг, Мисури)
 Скот (окръг, Тенеси)

Лични имена